En Pologne, Rosnówko peut désigner :

 Rosnówko, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Rosnówko, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.